Markus Winterhalter (ur. 11 marca 1983) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant SC Bubenbach, brązowy medalista drużynowego konkursu mistrzostw świata juniorów w 2001 roku.

1 lutego 2001 roku w Karpaczu, podczas mistrzostw świata juniorów zdobył brązowy medal MŚJ w konkursie drużynowym, w którym wystartował z Jörgiem Ritzerfeldem, Maximilianem Mechlerem i Florianem Krumbacherem. Reprezentanci Niemiec przegrali wówczas z drużynami Finlandii i Austrii. W konkursie indywidualnym Winterhalter był piętnasty.

Startował głównie w zawodach Alpen Cupu. Raz uplasował się w pierwszej dziesiątce zawodów tej rangi – 23 grudnia 1999 w Predazzo był dziesiąty. Kilkukrotnie występował również w zawodach Pucharu Kontynentalnego, jednak tylko raz wystąpił w konkursie głównym – 4 sierpnia 2001 w Oberstdorfie uplasował się na 99. miejscu w gronie 112 startujących zawodników.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1983